

Policiti 
John Bailey (MP) (overleden in 1436), member of Parliament voor Cricklade en Calne
John Bailey (Australische politicus, geboren in 1954) (geboren 1954), voormalig Australisch politicus
John Bailey (Massachusetts) (1786-1835), lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden van Massachusetts
John Bailey (Australisch politicus, geboren in 1871) (1871-1947), Australisch politicus
John Edgar Bailey (1897-1958), Noord-Iers politicus
John H. Bailey (1864–1940), Amerikaans politicus, senator en vertegenwoordiger in Texas
John Moran Bailey (1904–1975), politicus van de Verenigde Staten, voorzitter van het Democratisch Nationaal Comité
John Mosher Bailey (1838-1916), Amerikaans vertegenwoordiger uit New York
John Bailey (Iers politicus) (1945–2019), lid van Dun Laoghaire / Rathdown County Council
John Bailey (Australisch politicus, geboren in 1826) (1826-1871), Australisch politicus
John D. Bailey (1928-2018), Amerikaans burgemeester van St. Augustine, Florida

Sport 
John Bailey (voetballer, geboren in 1950) , Engels voetballer en voorzitter
John Bailey (voetballer, geboren in 1957) , Engels voetballer
John Bailey (voetballer, geboren in 1969) , Engels voetballer
John Bailey (Australisch voetballer) (geboren in 1954), Australisch rugbyleague-voetballer en coach
John Bailey (cricketspeler) (geboren in 1940), Engels cricketspeler

Recht 
John O. Bailey (1880–1959), Amerikaanse rechter en politicus
John Preston Bailey (geboren 1951), Amerikaans rechter
John Bailey (advocaat) (1928), Brits advocaat en ambtenaar

Acteurs 
Jack Bailey (acteur, geboren in 1907) (1907-1980), Amerikaans acteur en presentator
John Bailey (Brits acteur) (1912-1989), Brits acteur
John Bailey (acteur, geboren in 1947) (1947-1994), ook bekend als Jack Baker

Muziek 
John Bailey (gitaarbouwer) (1931–2011), gitaarbouwer uit Engeland
John Bailey (producent), Canadees opname-ingenieur, producent

Overig 
John Bailey (minister) (1643–1697), Engels minister
John Bailey (landbouwkundige) (1750–1819), Engels landbouwkundige en graveur
John Bailey (cinematograaf) (geboren 1942), Amerikaans cinematograaf en filmregisseur
John Bailey (criticus) (1864–1931), Engels literaire criticus, docent en voorzitter van de National Trust
John Bailey II (1751–1823), klokkenmaker uit Massachusetts
John Bailey Denton (1814–1893), Brits landmeter en civiel ingenieur
J. Michael Bailey (geboren 1957), Amerikaans psycholoog en professor aan de Northwestern University
John William Bailey (1831–1914), Brits miniatuurschilder
John Bailey (messenmaker) (1736–?), Amerikaans messenmaker en metaalbewerker
John Eglington Bailey (1840-1888), Engels antiquair
John Frederick Bailey (1866–1938), botanicus en tuinbouwer uit Australië